Liste der  Finanzminister der Republik Zypern seit der Unabhängigkeit im Jahre 1960:

Weblinks 

 Offizielle Liste auf der Website des Ministeriums

Zypern
!
!Finanzminister
!Finanzminister